„Fumizuki” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez japońskie okręty:
 „Fumizuki” – pierwotnie rosyjski niszczyciel „Silnyj” z początku XX wieku i okresu wojny rosyjsko-japońskiej, po wojnie japoński „Fumizuki”
 „Fumizuki” – niszczyciel typu Mutsuki z okresu międzywojennego i II wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy japońskich okrętów